Nou Partit Nacional (Sud-àfrica) (del seu nom en anglès New National Party), partit polític històric de Sud-àfrica
 Nou Partit Nacional (Grenada) (del seu nom en anglès New National Party), partit polític de Grenada
 Parc Nacional de Nairobi (del seu nom en anglès Nairobi National Park), parc nacional als afores de Nairobi (Kenya)